La Ballade de Calamity Jane, album d'Anne Sylvestre sorti en 1989
 La Ballade de Calamity Jane, album de Chloé Mons, Alain Bashung et Rodolphe Burger sorti en 2006